Дэ́вид Пегг (; 20 сентября 1935, Донкастер, Англия — 6 февраля 1958, Мюнхен, ФРГ) — английский футболист, левый полузащитник. Один из восьмерых футболистов «Манчестер Юнайтед», погибших в мюнхенской авиакатастрофе 6 февраля 1958 года.

Биография 

Был одним из «малышей Басби», выигравших два чемпионских титула Первого дивизиона в сезонах, предшествующих мюнхенской трагедии, 1955/56 и 1956/57. Он также сыграл один матч за сборную Англии незадолго до своей смерти. Пегг рассматривался многими как идеальная замена в сборной Англии стареющему Тому Финни. Он скончался в возрасте 22 лет, став одним из самых молодых жертв авиакатастрофы в Мюнхене, в которой погибло 23 человека.

Дэвид Пегг родился в деревне Хайфилдс к северу от Донкастера в Южном Йоркшире. Похоронен он был на местном кладбище Редхаус. В память о нём было установлено мемориальное кресло в Церкви им. Св. Георгия в Хайфилдс, а после закрытия этой церкви кресло перенесли в Церковь Всех Святых в Вудлендс, которая сейчас обслуживает обе деревни.

Сестра Пегга, миссис Ирэн Биверс, снялась в документальном фильме 1998 года Munich: End of a Dream, который был снят к 40-летней годовщине трагедии.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед

 Чемпион Первого дивизиона (2): 1955/56, 1956/57
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 1956, 1957
 Итого: 4 трофея

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Famous Doncastrians: David Pegg 
 Профиль Дэвида Пегга на Red Cafe 

Погибшие в авиакатастрофах в Германии
Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»